Die All England 2002 im Badminton fanden vom 5. bis 9. März in Birmingham statt. Sie waren die 92. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar und die Veranstaltung hatte damit 4 Sterne in der Grand-Prix-Wertung.

Austragungsort 
 National Indoor Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

1. Runde 
  Xia Xuanze -  Jens Roch: 	7-3 / 7-2 / 7-3
  Shoji Sato -  Dicky Palyama: 	2-7 / 3-7 / 7-5 / 8-7 / 7-1
  Agus Hariyanto -  Ramesh Nathan: 	7-5 / 7-3 / 7-4
  Sony Dwi Kuncoro -  Irwansyah: 	8-6 / 5-7 / 7-4 / 4-7 / 7-5
  Anders Boesen -  Andrew Dabeka: 	7-1 / 6-8 / 7-2 / 7-1
  Budi Santoso -  George Rimarcdi: 	8-6 / 7-1 / 1-7 / 5-7 / 7-5
  Colin Haughton -  Sydney Lengagne: 	7-3 / 7-0 / 7-4
  Wu Yunyong -  Geoffrey Bellingham: 	7-4 / 7-0 / 7-3
  Lin Dan -  Per-Henrik Croona: 	7-3 / 1-7 / 7-5 / 7-4
  Jonas Lyduch -  Andrew South: 	7-3 / 3-7 / 1-7 / 7-5 / 7-2
  Rony Agustinus -  Kenneth Jonassen: 	w.o.
  Park Tae-sang -  Przemysław Wacha: 	7-5 / 8-7 / 8-6
  Marleve Mainaky -  Michael Christensen: 	7-3 / 7-3 / 7-3
  Arvind Bhat -  Conrad Hückstädt: 	6-8 / 7-0 / 8-6 / 4-7 / 7-4
  Abhinn Shyam Gupta -  Sairul Amar Ayob: 	7-5 / 7-2 / 7-0
  Shon Seung-mo -  Kasper Ødum: 	7-1 / 7-0 / 7-0
  Ismail Saman -  Peter Rasmussen: 	5-7 / 7-1 / 7-0 / 7-4
  Chen Yu  -  Nick Hall: 	7-1 / 7-4 / 7-3
  Richard Vaughan -  Niels Christian Kaldau: 	6-8 / 8-6 / 7-5 / 7-8 / 7-5
  Chetan Anand -  Nabil Lasmari: 	3-7 / 4-7 / 7-1 / 7-3 / 7-0
  Joachim Fischer Nielsen -  Rasmus Wengberg: 	3-7 / 7-5 / 2-7 / 7-4 / 7-5
  Bao Chunlai -  Oliver Pongratz: 	7-3 / 7-0 / 7-3
  Muhammad Hafiz Hashim -  Bobby Milroy: 	7-4 / 3-7 / 7-1 / 7-3
  Pullela Gopichand -  Mark Burgess: 	7-3 / 7-0 / 7-4
  Martin Hagberg -  Kasper Fangel: 	7-4 / 8-6 / 7-5
  Roslin Hashim -  Yohan Hadikusumo Wiratama: 	7-2 / 7-3 / 7-1
  Luo Yigang -  Mark Constable: 	7-4 / 7-0 / 7-4
  Lee Hyun-il -  Ruud Kuijten: 	7-4 / 7-1 / 8-6
  Björn Joppien -  Pedro Yang: 	7-2 / 7-3 / 7-3
  Keita Masuda -  Matthew Shuker: 	7-1 / 7-5 / 7-3
  Ronald Susilo -  James Chua: 	7-2 / 7-1 / 7-5

Sektion 1

Sektion 2

Dameneinzel

1. Runde 
  Seo Yoon-hee -  Tine Høy: 	7-2 / 7-1 / 7-2
  Ling Wan Ting	 -  Wang Rong: 	7-2 / 2-7 / 4-7 / 7-5 / 7-5
  Yao Jie -  Rebecca Pantaney: 	7-2 / 7-1 / 7-4
  Kim Kyeung-ran -  B. R. Meenakshi: 	7-2 / 7-2 / 7-2
  Petra Overzier -  Tracey Hallam: 	8-6 / 7-5 / 7-2
  Kanako Yonekura -  Rhona Robertson: 	7-3 / 7-2 / 7-5
  Tine Baun -  Kara Solmundson: 	7-0 / 7-4 / 4-7 / 2-7 / 7-0
  Agnese Allegrini -  Corina Herrle: 	7-4 / 7-0 / 7-3
  Jill Pittard -  Rayoni Head: 	7-4 / 7-2 / 8-6
  Kelly Morgan -  Elizabeth Cann: 	2-7 / 7-0 / 7-0 / 5-7 / 8-6
  Lee Kyung-won -  Christina Sørensen: 	7-0 / 7-2 / 7-0
  Susan Egelstaff -  Zeng Yaqiong: 	6-8 / 3-7 / 7-3 / 7-0 / 8-6
  Kyoko Komuro -  Louisa Koon Wai Chee: 	4-7 / 4-7 / 7-4 / 7-1 / 7-0
  Xu Huaiwen -  Anu Nieminen: 	7-5 / 7-2 / 3-7 / 7-0
  Karina de Wit -  Aparna Popat: 	7-5 / 7-5 / 7-1
  Julia Mann -  Anne Marie Pedersen: 	4-7 / 7-4 / 7-2 / 7-0

Sektion 1

Sektion 2

Herrendoppel

1. Runde 
  Mathias Boe /  Peter Steffensen -  James Anderson /  James Boxall: 	7-4 / 7-4 / 4-7 / 7-0
  Martin Delfs /  Kasper Kiim Jensen -  Russell Hogg /  Graeme Smith: 	5-7 / 7-5 / 7-5 / 7-1
  John Gordon /  Daniel Shirley -  Jochen Cassel /  Ingo Kindervater: 	7-5 / 3-7 / 7-1 / 7-1
  Peter Jeffrey /  Ian Palethorpe -  Bryan Moody /  Brent Olynyk: 	7-3 / 7-0 / 0-7 / 7-5
  Michael Lamp /  Michael Søgaard -  Shinji Ohta /  Takuya Takehana: 	7-1 / 7-3 / 7-3
  Ha Tae-kwon /  Kim Dong-moon -  Julian Robertson /  Ian Sullivan: 	7-1 / 7-2 / 8-6
  Liu Kwok Wa /  Albertus Susanto Njoto -  Kristian Roebuck /  Paul Trueman: 	7-5 / 7-8 / 7-0 / 7-5
  Halim Haryanto /  Nova Widianto -  Mike Beres /  Kyle Hunter: 	7-2 / 3-7 / 7-4 / 7-4
  Norio Imai /  Hiroshi Ohyama -  Arnd Vetters /  Franklin Wahab: 	7-3 / 7-2 / 7-4
  Robert Blair /  Stephen Foster -  Matthew Hughes /  Martyn Lewis: 	7-3 / 7-3 / 7-5
  Jesper Christensen /  Thomas Laybourn -  Michał Łogosz /  Robert Mateusiak: 	1-7 / 7-0 / 7-4 / 7-5
  Tri Kusharyanto /  Bambang Suprianto -  Ashley Brehaut /  Travis Denney: 	7-0 / 7-1 / 7-1
  Choong Tan Fook /  Lee Wan Wah -  Vitaliy Durkin /  Alexandr Russkikh: 	8-7 / 7-5 / 7-0
  Alastair Gatt /  Craig Robertson -  Kristof Hopp /  Thomas Tesche: 	7-2 / 7-2 / 7-3
  Manuel Dubrulle /  Mihail Popov -  Keith Chan /  William Milroy: 	7-3 / 2-7 / 7-4 / 7-4
  Sanave Thomas /  Valiyaveetil Diju -  Henrik Andersson /  Fredrik Bergström: 	7-4 / 5-7 / 7-4 / 7-5

2. Runde 
  Sigit Budiarto /  Candra Wijaya -  Frédéric Mawet /  Wouter Claes: 	7-1 / 7-5 / 7-1
  Mathias Boe /  Peter Steffensen -  Martin Delfs /  Kasper Kiim Jensen: 	7-3 / 7-4 / 7-5
  Jeremy Gan /  Ng Kean Kok -  Sang Yang /  Zheng Bo: 	7-5 / 7-4 / 8-6
  John Gordon /  Daniel Shirley -  Peter Jeffrey /  Ian Palethorpe: 	7-0 / 7-1 / 7-1
  Chen Qiqiu /  Liu Yong -  Keita Masuda /  Tadashi Ohtsuka: 	w.o.
  Ha Tae-kwon /  Kim Dong-moon -  Michael Lamp /  Michael Søgaard: 	7-2 / 7-1 / 7-0
  Jesper Larsen /  Jim Laugesen -  Vincent Laigle /  Svetoslav Stoyanov: 	4-7 / 3-7 / 7-2 / 7-4 / 7-1
  Halim Haryanto /  Nova Widianto -  Liu Kwok Wa /  Albertus Susanto Njoto: 	7-2 / 5-7 / 7-1 / 3-7 / 7-3
  Norio Imai /  Hiroshi Ohyama -  Robert Blair /  Stephen Foster: 	7-2 / 7-0 / 8-6
  Lars Paaske /  Jonas Rasmussen -  Lee Dong-soo /  Yoo Yong-sung: 	1-7 / 7-5 / 7-5 / 7-2
  Jesper Christensen /  Thomas Laybourn -  Tri Kusharyanto /  Bambang Suprianto: 	7-3 / 8-7 / 3-7 / 3-7 / 7-3
  Cheng Rui /  Wang Wei -  Anthony Clark /  Nathan Robertson: 	5-7 / 7-2 / 7-1 / 7-3
  Choong Tan Fook /  Lee Wan Wah -  Kristof Hopp /  Thomas Tesche: 	7-5 / 7-5 / 7-1
  Eng Hian /  Flandy Limpele -  Jens Eriksen /  Martin Lundgaard Hansen: 	7-3 / 5-7 / 7-2 / 7-2
  Manuel Dubrulle /  Mihail Popov -  Sanave Thomas /  Valiyaveetil Diju: 	8-7 / 7-1 / 7-2
  Zhang Jun /  Zhang Wei -  Yousuke Nakanishi /  Shinya Ohtsuka: 	7-1 / 7-2 / 7-3

Achtelfinale 
  Sigit Budiarto /  Candra Wijaya -  Mathias Boe /  Peter Steffensen: 	7-2 / 7-1 / 7-3
  Jeremy Gan /  Ng Kean Kok -  John Gordon /  Daniel Shirley: 	3-7 / 7-2 / 7-2 / 7-2
  Ha Tae-kwon /  Kim Dong-moon -  Chen Qiqiu /  Liu Yong: 	7-4 / 7-2 / 7-5
  Jesper Larsen /  Jim Laugesen -  Halim Haryanto /  Nova Widianto: 	2-7 / 8-7 / 7-5 / 6-8 / 8-6
  Lars Paaske /  Jonas Rasmussen -  Norio Imai /  Hiroshi Ohyama: 	7-3 / 7-1 / 7-2
  Cheng Rui /  Wang Wei -  Jesper Christensen /  Thomas Laybourn: 	6-8 / 7-1 / 7-4 / 7-3
  Eng Hian /  Flandy Limpele -  Choong Tan Fook /  Lee Wan Wah: 	7-4 / 3-7 / 0-7 / 7-1 / 7-2
  Zhang Jun /  Zhang Wei -  Manuel Dubrulle /  Mihail Popov: 	6-8 / 7-2 / 8-6 / 7-2

Viertelfinale 
  Sigit Budiarto /  Candra Wijaya -  Jeremy Gan /  Ng Kean Kok: 	7-5 / 7-3 / 7-4
  Ha Tae-kwon /  Kim Dong-moon -  Jesper Larsen /  Jim Laugesen: 	7-5 / 8-6 / 7-4
  Cheng Rui /  Wang Wei -  Lars Paaske /  Jonas Rasmussen: 	7-0 / 3-7 / 7-1 / 7-5
  Eng Hian /  Flandy Limpele -  Zhang Jun /  Zhang Wei: 	7-3 / 2-7 / 7-2 / 7-5

Halbfinale 
  Ha Tae-kwon /  Kim Dong-moon -  Sigit Budiarto /  Candra Wijaya: 	2-7 / 8-6 / 8-7 / 4-7 / 8-7
  Eng Hian /  Flandy Limpele -  Cheng Rui /  Wang Wei: 	7-0 / 8-6 / 7-2

Finale 
  Ha Tae-kwon /  Kim Dong-moon -  Eng Hian /  Flandy Limpele: 	7-2 / 7-2 / 1-7 / 3-3

Damendoppel

1. Runde 
  Gao Ling /  Huang Sui -  Lene Mørk /  Helle Nielsen: 	7-1 / 7-1 / 7-0
  Jiang Yanmei /  Fatimah Kumin Lim -  Emma Hendry /  Katie Litherland: 	7-1 / 7-0 / 8-6
  Mika Anjo /  Chikako Nakayama -  Gail Emms /  Joanne Nicholas: 	8-7 / 8-7 / 7-3
  Helene Kirkegaard /  Anastasia Russkikh -  Jwala Gutta /  Shruti Kurien: 	7-0 / 7-2 / 7-0
  Huang Nanyan /  Yang Wei -  Rikke Olsen /  Majken Vange: 	7-5 / 7-2 / 7-5
  Claudia Vogelgsang /  Xu Huaiwen -  Jane Crabtree /  Rayoni Head: 	7-4 / 7-0 / 7-3
  Lee Kyung-won /  Ra Kyung-min -  Corina Herrle /  Caren Hückstädt: 	7-0 / 7-2 / 7-0
  Hwang Yu-mi /  Kim Kyeung-ran -  Liza Parker /  Suzanne Rayappan: 	7-2 / 7-0 / 7-0
  Dai Yun /  Zhou Mi -  Jane F. Bramsen /  Ann-Lou Jørgensen: 	2-7 / 3-7 / 7-2 / 8-6 / 8-7
  Zhao Tingting /  Zhang Yawen -  Rhonda Cator /  Kate Wilson-Smith: 	7-2 / 7-4 / 7-0
  Ella Tripp /  Sara Sankey -  Rita Yuan Gao /  Sandra Watt: 	7-4 / 7-1 / 7-1
  Tammy Jenkins /  Rhona Robertson -  Nicole Grether /  Nicol Pitro: 	1-7 / 7-5 / 7-4 / 8-6
  Katy Brydon /  Natalie Munt -  Carina Mette /  Petra Overzier: 	7-4 / 8-6 / 2-7 / 5-7 / 7-2
  Julie Houmann /  Anne Marie Pedersen -  Julia Mann /  Rebecca Pantaney: 	0-7 / 7-1 / 3-7 / 7-2 / 7-5
  Seiko Yamada /  Shizuka Yamamoto -  Pernille Harder /  Mette Schjoldager: 	7-4 / 5-7 / 2-7 / 7-2 / 7-4
  Wei Yili /  Zhang Jiewen -  Felicity Gallup /  Joanne Muggeridge: 	7-2 / 7-2 / 7-0

Achtelfinale 
  Gao Ling /  Huang Sui -  Jiang Yanmei /  Fatimah Kumin Lim: 	8-7 / 7-1 / 7-1
  Helene Kirkegaard /  Anastasia Russkikh -  Mika Anjo /  Chikako Nakayama: 	3-7 / 7-1 / 7-5 / 7-5
  Huang Nanyan /  Yang Wei -  Claudia Vogelgsang /  Xu Huaiwen: 	7-4 / 7-2 / 7-3
  Lee Kyung-won /  Ra Kyung-min -  Hwang Yu-mi /  Kim Kyeung-ran: 	7-5 / 7-1 / 7-1
  Zhao Tingting /  Zhang Yawen -  Dai Yun /  Zhou Mi: 	7-2 / 7-1 / 7-3
  Ella Tripp /  Sara Sankey -  Tammy Jenkins /  Rhona Robertson: 	7-4 / 7-1 / 8-6
  Katy Brydon /  Natalie Munt -  Julie Houmann /  Anne Marie Pedersen: 	6-8 / 8-6 / 7-1 / 5-7 / 7-5
  Wei Yili /  Zhang Jiewen -  Seiko Yamada /  Shizuka Yamamoto: 	7-1 / 7-4 / 7-5

Viertelfinale 
  Gao Ling /  Huang Sui -  Helene Kirkegaard /  Anastasia Russkikh: 	7-1 / 7-5 / 7-3
  Huang Nanyan /  Yang Wei -  Lee Kyung-won /  Ra Kyung-min: 	7-3 / 7-2 / 8-6
  Zhao Tingting /  Zhang Yawen -  Ella Tripp /  Sara Sankey: 	7-0 / 4-7 / 7-3 / 7-0
  Wei Yili /  Zhang Jiewen -  Katy Brydon /  Natalie Munt: 	7-1 / 7-2 / 7-4

Halbfinale 
  Gao Ling /  Huang Sui -  Huang Nanyan /  Yang Wei: 	7-3 / 1-7 / 5-7 / 7-5 / 7-4
  Wei Yili /  Zhang Jiewen -  Zhao Tingting /  Zhang Yawen: 	7-3 / 7-2 / 7-4

Finale 
  Gao Ling /  Huang Sui -  Wei Yili /  Zhang Jiewen: 	7-3 / 7-5 / 8-7

Mixed

1. Runde 
  Jens Eriksen /  Mette Schjoldager -  Sang Yang /  Zhao Tingting: 	5-7 / 7-5 / 7-4 / 5-7 / 8-7
  Chris Bruil /  Lotte Jonathans -  Paul Trueman /  Liza Parker: 	7-1 / 7-0 / 7-4
  Mike Beres /  Kara Solmundson -  Ian Palethorpe /  Ella Tripp: 	7-5 / 7-5 / 7-3
  Jonas Rasmussen /  Jane F. Bramsen -  Ingo Kindervater /  Caren Hückstädt: 	7-2 / 7-3 / 7-2
  Zhang Jun /  Gao Ling -  Robert Blair /  Natalie Munt: 	7-3 / 7-0 / 7-2
  Michael Lamp /  Ann-Lou Jørgensen -  Norio Imai /  Chikako Nakayama: 	7-1 / 3-7 / 6-8 / 7-5 / 7-2
  Tadashi Ohtsuka /  Shizuka Yamamoto -  Travis Denney /  Kate Wilson-Smith: 	1-7 / 7-0 / 7-1 / 7-4
  Simon Archer /  Joanne Goode -  Lars Paaske /  Pernille Harder: 	7-2 / 7-1 / 7-3
  Chen Qiqiu /  Zhang Jiewen -  Jesper Christensen /  Helene Kirkegaard: 	7-2 / 7-3 / 8-6
  Fredrik Bergström /  Jenny Karlsson -  Mathias Boe /  Majken Vange: 	7-3 / 8-6 / 4-7 / 7-1
  Liu Yong /  Chen Lin -  Björn Siegemund /  Nicol Pitro: 	4-7 / 8-7 / 7-2 / 7-5
  Kim Dong-moon /  Ra Kyung-min -  Nathan Robertson /  Gail Emms: 	7-4 / 7-0 / 5-8 / 7-2
  Russell Hogg /  Kirsteen McEwan -  William Milroy /  Denyse Julien: 	1-7 / 7-7 / 7-4 / 8-7
  Peter Steffensen /  Julie Houmann -  Thomas Tesche /  Carina Mette: 	8-6 / 7-4 / 7-5
  Zheng Bo /  Zhang Yawen -  Peter Jeffrey /  Suzanne Rayappan: 	7-2 / 7-1 / 4-7 / 8-6
  Michael Søgaard /  Rikke Olsen -  Daniel Shirley /  Sara Runesten-Petersen: 	7-1 / 7-3 / 7-5

Achtelfinale 
  Jens Eriksen /  Mette Schjoldager -  Chris Bruil /  Lotte Jonathans: 	7-1 / 5-7 / 7-4 / 7-4
  Jonas Rasmussen /  Jane F. Bramsen -  Mike Beres /  Kara Solmundson: 	7-2 / 7-3 / 7-2
  Zhang Jun /  Gao Ling -  Michael Lamp /  Ann-Lou Jørgensen: 	7-1 / 7-5 / 7-5
  Tadashi Ohtsuka /  Shizuka Yamamoto -  Simon Archer /  Joanne Goode: 	8-6 / 0-7 / 7-4 / 7-5
  Chen Qiqiu /  Zhang Jiewen -  Fredrik Bergström /  Jenny Karlsson: 	7-4 / 7-5 / 7-0
  Kim Dong-moon /  Ra Kyung-min -  Liu Yong /  Chen Lin: 	7-4 / 7-2 / 7-2
  Russell Hogg /  Kirsteen McEwan -  Peter Steffensen /  Julie Houmann: 	7-2 / 4-7 / 7-4 / 7-4
  Michael Søgaard /  Rikke Olsen -  Zheng Bo /  Zhang Yawen: 	7-4 / 7-4 / 7-4

Viertelfinale 
  Jens Eriksen /  Mette Schjoldager -  Jonas Rasmussen /  Jane F. Bramsen: 	8-6 / 8-6 / 7-2
  Zhang Jun /  Gao Ling -  Tadashi Ohtsuka /  Shizuka Yamamoto: 	8-6 / 7-2 / 7-5
  Kim Dong-moon /  Ra Kyung-min -  Chen Qiqiu /  Zhang Jiewen: 	8-7 / 7-3 / 7-0
  Michael Søgaard /  Rikke Olsen -  Russell Hogg /  Kirsteen McEwan: 	7-1 / 7-4 / 7-0

Halbfinale 
  Jens Eriksen /  Mette Schjoldager -  Zhang Jun /  Gao Ling: 	7-5 / 2-7 / 7-2 / 7-0
  Kim Dong-moon /  Ra Kyung-min -  Michael Søgaard /  Rikke Olsen: 	7-3 / 7-3 / 0-7 / 7-1

Finale 
  Kim Dong-moon /  Ra Kyung-min -  Jens Eriksen /  Mette Schjoldager: 	7-3 / 7-3 / 7-0

Weblinks 
 

2002
World Badminton Grand Prix 2002
Badmintonwettbewerb in Birmingham